Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2012 – dziesiąte mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Odbyły się w formie dwóch turniejów w czerwcu i lipcu 2012 roku. Drugi z tych turniejów służył również jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2013 – oprócz dwunastu uczestników mistrzostw Europy wystąpiły w nim także cztery drużyny z dwóch wcześniejszych turniejów eliminacyjnych.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów. Mistrzem Europy zostawała drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów – w Ameland i Moskwie – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W drugim turnieju wystąpiły natomiast dodatkowo cztery zespoły – po dwa najlepsze z dwóch turniejów eliminacyjnych, które odbyły się w Sofii i Gandawie 9–10 czerwca – których wyniki nie były brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności ME, walczyły jednak o prawo występów w turnieju finałowym Pucharu Świata 2013. Awans do niego uzyskało pięć, prócz mającej zagwarantowany udział jako gospodarz reprezentacji Rosji, najlepszych drużyn moskiewskiego turnieju.

W mistrzostwach kontynentu zadebiutowały Szkotki, Walijki natomiast powróciły po kilkuletniej przerwie.

Cały cykl czterech turniejów determinował również obsadę ME 2013 – dwie najsłabsze spośród pierwotnej dwunastki drużyn zostały zastąpione przez dwie najlepiej uplasowane zespoły spośród czterech kwalifikantów z eliminacji.

Pierwszy turniej eliminacyjny do kwalifikacji PŚ

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej eliminacyjny do kwalifikacji PŚ

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Pierwszy turniej ME (Ameland) 
W turnieju triumfowała reprezentacja Anglii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej ME / kwalifikacje PŚ (Moskwa) 
Drugi turniej mistrzostw Europy oprócz wyłonienia triumfatora cyklu stanowił także kontynentalną kwalifikację do Pucharu Świata 2013. Wzięły w nim udział, prócz drużyn, które wystąpiły w Ameland, także reprezentacje Irlandii, Szkocji, Walii oraz Chorwacji. Te cztery zespoły, nie uczestniczące w walce o tytuł mistrza Europy, uzyskały jednak we wcześniejszych eliminacjach szansę zdobycia awansu do turnieju finałowego Pucharu Świata 2013.

Rozegrane w kompleksie stadionu Łużniki zawody były pierwszymi w historii żeńskiego rugby siedmioosobowego, w których wystąpiło jednocześnie wszystkie sześć drużyn reprezentujących uczestników Pucharu Sześciu Narodów.

Również w drugim turnieju niepokonane były Angielki zdobywając drugi z rzędu tytuł mistrzyń Europy i wraz z Hiszpankami, Francuzkami, Holenderkami i Irlandkami kwalifikując się do Pucharu Świata.

Faza grupowa

Mecze

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl + Shield

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna ME

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2012 w rugby union
2012 w Bułgarii
2012 w Belgii
2012 w Holandii
2012 w Rosji
Sport w Sofii
Sport w Gandawie
Zawody sportowe w Moskwie
Rugby union w Bułgarii
Rugby union w Belgii
Rugby union w Holandii
Rugby union w Rosji